Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabio Silberberg che ha battuto in finale Marco Meneschincheri 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Andrei Rybalko (secondo turno)
 Ivan Baron (primo turno)
 Branislav Galik (primo turno)

 Frédéric Vitoux (primo turno)
 Assente
 Marco Meneschincheri (finale)
 Gastón Etlis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1994